Pico (španělsky „vrcholek, štít“) může znamenat:

geografický pojem
 Pico (ostrov) – jeden z Azorských ostrovů
 Pico de Aneto (3404 m) – nejvyšší hora v Pyrenejích
 Pico do Arieiro (1818 m) – hora na ostrově Madeira
 Pico Bolívar (4981 m) – nejvyšší hora Venezuely
 Pico Cristóbal Colón (5775 m) – nejvyšší hora v Kolumbii 
 Pico de Orizaba (5636 m) – nejvyšší hora Mexika
 Pico de Teide (3718 m) – sopka na ostrově Tenerife
 Pico Viejo (3135 m) – sopka na ostrově Tenerife
…a další

osoby
 Pico della Mirandola (1463–1494) – italský humanista
 Ardenson Pico (* 1988) – brazilský fotbalista 4. nejvyšší soutěže
 Maximilian Fretter-Pico (1892–1984) – německý generál

informatika
 Pico (editor) – jednoduchý textový editor pro zpracování prostého textu

Rozcestníky - místopisné jméno